Copa Toyota Libertadores 2006 var den 47:e upplagan av den latinamerikanska fotbollscupen Copa Libertadores de América. 38 klubblag från 11 nationer deltog från den 24 januari, 2006 till 9 augusti, 2006 

Final spelades mellan de båda brasilianska lagen Internacional och Sao Paulo i vilket Internacional vann Copa Toyota Libertadores för första gången någonsin.

I Sao Paulo kunde Inter vinna med 2-1 efter att superlöftet Rafael Sobis gjort båda målen för de röda.
I Porto Alegre slutade matchen 2-2, men närmast segern var Sao Paulo. Trots detta kunde Internacional för första gången utropa sig till mästare i Sydamerika! Hjälte i returen blev Fernandao som gjorde ett mål och en assist.

Första omgången

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Slutspelsträd

Mästare

Referenser

Webbkällor

2006
Fotbollssäsongen 2006
2006 i Sydamerika